A Pipe Dream – cortometraggio del 1905 prodotto dalla American Mutoscope & Biograph
A Pipe Dream – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Edison Company